Олег Леонидович Черников (15 октября 1936, Горький — 6 февраля 2015, там же) — российский шахматист, гроссмейстер (2000), тренер, международный арбитр (2001).

Чемпион мира среди сеньоров (2000).

Семья 
Жена Идея Георгиевна Благонадежная (29 марта 1938 — 1 января 2018) — чемпионка России среди женщин-ветеранов (1993 г.), многократная чемпионка Нижегородской области, нижегородский тренер и организатор.

Дочь Светлана Олеговна Черникова, нижегородская шахматистка.

Скончался 6 февраля 2015 года. Похоронен на Федяковском кладбище Нижнего Новгорода

Спортивные достижения 
Победитель чемпионатов ДСО «Водник» (1968—1970) и «Урожай» (1974 и 1981). Участник ряда чемпионатов РСФСР (лучший результат — 3—4-е места, 1971), чемпионата СССР 1967 года и Кубка СССР 1970 года.

В составе различных команд участник нескольких командных кубков СССР (1952, 1966, 1971 и 1982). В 1971 году показал лучший результат на 2-й доске в составе ДСО «Водник».

В составе сборной СССР участник матча со сборной Венгрии 1968 года.

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Улан-Багор (1972 и 1976) — 1-е; Варна (1984) — 1—4-е; Тршинец (1984/1985) — 3—4-е; Карвина (1985) — 3-е; Балатонберень (1986) — 4—8-е; Печ (1986) — 1—3-е; Кечкемет (1987, март) — 3-е; Дебрецен (1987, побочный турнир) — 1-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Олега Черникова на сайте ФШР
 Олег Леонидович Черников на сайте Федерации шахмат Нижегородской области
 Выступления Олега Черникова в чемпионатах СССР
 Выступления Олега Черникова в командных кубках СССР

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Похороненные на Федяковском кладбище